

Carriera 
È stato selezionato dai Denver Nuggets al secondo giro del Draft NBA 2016 (56ª scelta assoluta).

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com